Acacia Brook – strumień w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Digby (współrzędne ujścia: 44°35′00″N, 65°45′19″W);
 Acacia Brook – dawna nazwa strumienia Pine Brook w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Digby (współrzędne ujścia: 44°32′43″N, 65°46′25″W)